Vincenzo Ricci – politico italiano, nato nel 1804
 Vincenzo Ricci – ingegnere e politico italiano, nato nel 1851
 Vincenzo Ricci – calciatore italiano
 Vincenzo Ricci – prelato, fine del XVII secolo